Zwlecza steht für:
Zwlecza (Dorf) in der polnischen Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Secemin
Zwlecza (Fluss) mit Quelle beim Dorfe